Ву́лиця Осві́ти — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Освіти — вулиця в місті Київ.

Вулиця Освіти — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Освіти — вулиця в місті Іркутськ.
 Вулиця Освіти — вулиця в місті Кострома.
 Вулиця Освіти — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Освіти — вулиця в місті Оренбург.
 Вулиця Освіти — вулиця в місті Ростов-на-Дону.

Вулиці